Carlowitz-Maxen ist der Familienname folgender Personen:

 Max Constans Herrmann von Carlowitz-Maxen, Bevollmächtigter der Herrschaft Wildenfels und Mitglied des Sächsischen Landtags (1839/1840)
 Max Hermann von Carlowitz-Maxen, Mitglied des Sächsischen Landtags (1859–1868)
 Viktor von Carlowitz-Maxen (1809–1856), deutscher Heraldiker und Genealoge